LFDA peut faire référence à :
 code OACI de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour, en France ;
 La Fondation droit animal, éthique et sciences, en France.